Nybyggarna kan syfta på:

 Nybyggarna – en roman från 1956 av Vilhelm Moberg
 Nybyggarna (film) – en svensk film från 1972 i regi av Jan Troell
 Nybyggarna (stenskulptur) – en skulptur i Lycksele
 Nybyggarna (TV-serie) – en realityserie som visas i Kanal 5 under 2012

Se även
 Nybyggare